Тома Анри (; ) — французский футболист, нападающий итальянского клуба «Эллас Верона».

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в «Бове». Сезон 2014/15 провёл в «Фрежюс-Сен-Рафаэль». В 2015 году присоединился к «Нанту». 12 декабря 2015 года он дебютировал в Лиге 1 в игре против «Тулузы», заменив на 72-й минуте Алехандро Бедойя.

Сыграв два матча в Лиге 1 за «Нант», он подписал контракт с «Шамбли» 15 июня 2016 года.

«Ауд-Хеверле Лёвен» 
В январе 2019 года Анри присоединился к «Ауд-Хеверле Лёвен» после того, как за Тюбиз во втором дивизионе Бельгии забил 11 голов в первой половине сезона 2018/19. В сезоне 2020/21 за клуб из Лёвен забил 21 гол в Высшем дивизионе Бельгии, заняв второе место в списке бомбардиров. К нему проявили интерес ряд клубов высших лиг Европы, включая «Селтик», «Бордо» и «Венецию». За три с половиной сезона в «Ауд-Хеверле Лёвен» Анри забил 45 голов и сделал 12 голевых передач за 79 матчей во всех соревнованиях.

«Венеция» 
24 августа 2021 года подписал контракт с «Венецией», которая только получила повышение в Серию A. Этот шаг был предпринят после интенсивных спекуляций о трансфере в течение лета, включая более ранних сообщений о том, что «Ауд-Хеверле Лёвен» принял предложение на 7 миллионов фунтов стерлингов от шотландского клуба «Селтик». Он дебютировал за итальянский клуб через три дня в гостевом матче против «Удинезе». Свой первый гол за клуб забил в их следующей игре против «Эмполи».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Бове»
Игроки ФК «Фрежюс-Сен-Рафаэль»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Шамбли»
Игроки ФК «Тюбиз»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Эллас Верона»